Molekulska formula -{C10H10O2}- se može odnositi na:

 4-Metoksicinamaldehid
 Izosafrol
 Metil cinamat
 Safrol